Cantarella ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Cantarella (* 1936), italienische Rechtshistorikerin 
 Glauco Maria Cantarella (* 1950), italienischer Mittelalterhistoriker
 Raffaele Cantarella (1898–1977), italienischer Altphilologe
 Richard Cantarella (* 1944), US-amerikanischer Gangster

Cantarella bezeichnet:
 Cantarella, ein Manga von You Higuri